Ricciotti – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Carlo Ricciotti – violinista italiano
Giuseppe Ricciotti – abate, biblista e archeologo italiano, autore dell'Enciclopedia cattolica
Nicola Ricciotti – patriota italiano, di ideali mazziniani
 Rudy Ricciotti – architetto francese
Stefano Ricciotti – direttore della fotografia italiano